Klisoera (Blagoevgrad), dorp in oblast Blagoevgrad
 Klisoera (Plovdiv), stad in oblast Plovdiv
 Klisoera (Sofia),  dorp in de oblast Sofia 
 Klisoera (Sofia-stad), dorp bij de stad Sofia
 Momina Klisoera, dorp in de oblast Pazardzjik